Андрея Клепач і Марія Тереса Торро Флор були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Кікі Бертенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Татьяна Марія і Ольга Савчук з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Swedish Open, жінки, парний розряд
2015 у шведському спорті
2015